Grandma's Boy (1922), een film uit 1922
Grandma's Boy (2006), een film uit 2006